Flughafen Bukarest bezeichnet die Flughäfen:

 Flughafen Bukarest Henri Coandă in Otopeni, internationaler Flughafen
 Flughafen Bukarest-Băneasa Aurel Vlaicu, in Bukarest-Băneasa